Ostminister kann sich umgangssprachlich auf folgende Ämter beziehen:

 den „Reichsminister für die besetzten Ostgebiete“ im Deutschen Reich während des Zweiten Weltkriegs
 den Beauftragten der Bundesregierung für die Neuen Bundesländer bzw. vergleichbare frühere Posten nach der deutschen Wiedervereinigung